Geißlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Geißlinger (1891–1969), österreichischer Bundesbahnbeamter und Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Hans Geißlinger (* 1952), deutscher Soziologe